Дмитрий Полонский:
 Полонский, Дмитрий Анатольевич (род. 1981) — заместитель Председателя Совета министров Республики Крым — министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым.
 Полонский, Дмитрий Миронович (род. 1958) — российский актёр, мастер озвучивания фильмов и диктор. 
 Полонский, Дмитрий (Мирон) Саввич (1923—1997) — советский режиссёр-документалист.